Partia Robotnicza (Czechy)
 Partia Robotnicza (Francja)
 Partia Robotnicza (Singapur)

Zobacz też